Нингуно, КБТА има више значења:

 Нингуно, КБТА (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нингуно, КБТА (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику